Eric Carmen – cantante e compositore statunitense
 Eric Carmen – album di Eric Carmen del 1975
 Eric Carmen – album di Eric Carmen del 1984